Das Alte Schießhaus (Adresse: Ackeranlagen 6) ist ein ehemaliges Schützenhaus in Schwäbisch Hall, einer Stadt in Baden-Württemberg.

Beschreibung 
Das Alte Schießhaus wurde im Jahre 1828 als „klassizistischer Putzbau mit Holzpilastern im Mittelteil“ fertiggestellt. Eugen Gradmann ordnet den Bau demgegenüber unter „Klassizismus des 19. Jahrhunderts“ ein.
In der Biedermeierzeit war das Gebäude auf seiner Gartenseite in der Mitte geöffnet, weil sich dort die Schießstände befanden. Im Garten stehen zwei gemauerte Turmstümpfe, die sogenannten „Zeigertürme“, in denen sich die Assistenten aufhielten, um die Ergebnisse den schießenden Gästen mitzuteilen. 

Seit 1925 ist das Haus im Landesverzeichnis der Baudenkmale in Württemberg eingetragen. Bis Anfang der 1980er Jahre wurde das Gebäude anderthalb Jahrzehnte lang als Lokal und Veranstaltungsort vom Club Alpha 60 genutzt, heute ist dort ein Café mit sommerlichem Außengarten untergebracht.

Einzelnachweise 
    

Bauwerk in Schwäbisch Hall
Kulturdenkmal in Schwäbisch Hall
Klassizistisches Bauwerk im Landkreis Schwäbisch Hall
Erbaut in den 1820er Jahren
Betriebsstätte eines Gastronomiebetriebes
Umgenutztes Bauwerk im Landkreis Schwäbisch Hall
Sportstätte für Schießsport